Osoby o tym nazwisku:
 Daniela Porcelli – włoska lekkoatletka, olimpijka
 Giovanni Tacci Porcelli – rzymskokatolicki kardynał i urzędnik